Никола́й Влади́мирович Наро́ков (настоящая фамилия Марченко,  — 3 октября 1969) — прозаик русского зарубежья («второй волны» эмиграции), педагог.

Биография 
Учился в Киевском политехническом институте, по окончании которого несколько лет работал в Казани. Во время Гражданской войны в России служил офицером в Вооружённых Силах Юга России (ВСЮР). Попал в плен к большевикам, откуда бежал. По окончании войны остался в России, сумел приспособиться к новой жизни. До 1932 года преподавал в школе в провинции математику.

В 1932 г. был арестован как бывший участник Белого движения, получил незначительный срок заключения.

С 1935 жил в Киеве. После взятия города немецкими войсками в 1941 году находился в оккупации. Активно публиковался в коллаборационистской прессе под псевдонимом Н. В. Торопов вплоть до конца войны, преимущественно в издании «Новое слово», где вышло несколько десятков его статей.

В 1943 вместе с семьёй ушёл с отступающими немцами. После окончания Второй мировой войны избежал принудительной репатриации в СССР. Жил в лагере для перемещенных лиц в союзной оккупационной зоне Германии. 

В 1950 году переехал в США, где жил в Монтерее вместе с сыном, поэтом Николаем Моршеном. Преподавал русский язык в американских университетах и сотрудничал в русской эмигрантской прессе.

Творчество 
Самым известным произведением писателя считается роман «Мнимые величины», изданный в США в 1952 году. Практически сразу же после выхода в свет книга стала бестселлером, её перевели на многие европейские языки. Успех книги объясняется просто, автор мастерски изобразил советскую действительность сталинского периода.

Один из главных персонажей «Мнимых величин», чекист Ефрем Любкин, возглавляет НКВД в провинциальном городке. Он не верит в коммунистические догмы и утверждает, что все провозглашаемые коммунизмом цели — лишь громкие слова, «суперфляй», а настоящая задача — заставить всех людей безропотно подчиняться («чтобы каждый знал, нет его»). Однако по ходу развития сюжета Любкин убеждается, что исповедуемая им сверхидея — такой же «суперфляй». Причиной такой перемены является знакомство со скромной и благородной Евлалией Григорьевной.

Сочинения

Романы 
 «Мнимые величины» (1952). Нью-Йорк: Издательство имени Чехова, 1952. В СССР опубликован в журнале «Дружба народов», 1990, № 2. 
 Книжное издание в СССР: М.: Художественная литература, 1990. — ISBN 5-280-01808-2
 «Никуда» (1961) — роман об отношениях мужчины и женщины в дореволюционную эпоху. Первоначальное название: «Любовь Николая Борисовича».
 Фрагмент: Таня (Глава из романа «Любовь Николая Борисовича») // Мосты (Мюнхен). 1958. № 1. С. 115–130.
 Полностью: Никуда. Роман // Возрождение (Париж). 1961. №№ 110–118.
 «Могу!» (1965). Буэнос-Айрес: Сеятель, 1965. Психологический детектив.
 Фрагмент: Могу! Отрывок из романа // Новый журнал (Нью-Йорк). 1955. № 42. С. 56–85.
 Книжное издание в СССР: М.: Дружба народов, 1991. — (Серия: Россия вне России) — ISBN 5-285-00120-X

Рассказы 
цикл «Странные рассказы»
 Защитники закона, 1955
 Люди, 1955
 Флакон, 1955
 Слепая, 1956
 Урод, 1951
 Зеркало и пуля, 1955
 Некультурный человек, 1955
 Общественное мнение, 1955
 Завоеватель, 1956
 Прошлогодний снег, 1957

Статьи 
 Чехов-общественник, 1957
 Два Чацких, 1958
 Оправдание Обломова, 1960
 Старые мехи, 1960
 Причуда или культура?, 1963
 Русский язык «там», 1963

Примечания

Литература 
 Агеносов В. В. Литература russkogo Зарубежья. — М.: Терра спорт, 1998. — С. 383–473. — ISBN 5-93127-002-7
 Агеносов В. В. Восставшие из небытия: Антология писателей Ди-Пи и второй эмиграции. — М.: АИРО-XXI; СПб.: Алетейя, 2014. — 734 с. — ISBN 978-5-91022-230-8
 Буслакова Т. П. Литература русского Зарубежья. Курс лекций. — М.: Высшая школа, 2003. — С. 271-290. — ISBN 5-06-004236-7
 
 Сухих О. С. Философские мотивы произведений Ф. М. Достоевского в романе Н. Нарокова «Мнимые величины» // Вестник ННГУ. Вып. 1 (5). — Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2004. — С. 36-45.
 Сухих О. С. Традиции Ф. М. Достоевского в романе Н. Нарокова «Могу!» // Вестник ННГУ. 2007. № 6. — Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2007. — С. 251-256.
 Турбин В. Н. Предисловие к роману Н. Нарокова «Мнимые величины»// Дружба народов. 1990. № 2. — С. 1-2.
 Турбин В. Н. Возвращение из небытия. Предисловие. // Нароков Н. Могу! — М.: Дружба народов, 1991. — 368 с. — С. 3-4.

Ссылки 
 Исторический портал // Хронос
 Карасти Р. Отечественный шкаф // Звезда. — 2000. — № 11.
 Аудиокниги Николая Нарокова

Русские писатели XX века
Русские писатели второй волны эмиграции
Русские эмигранты второй волны в Германии
Русские эмигранты второй волны в США
Репрессированные в СССР
Участники Гражданской войны в России (белые)